Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2005/2006 проходили с 3 по 18 февраля 2006 года. В финалы чемпионата вышли четыре лучших клуба по итогам регулярного первенства. Все раунды финалов состояли всего лишь из одного матча. Чемпионом, в четвёртый раз в своей истории, стал клуб «Канберра Кэпиталз», который со счётом 68:55 обыграл команду «Данденонг Рейнджерс». «Канберра» в пятый раз вышла в большой финал ЖНБЛ, четыре из них становилась триумфатором турнира, «Данденонг» в свою очередь в четвёртый раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе две победы. Самым ценным игроком финала стала Лорен Джексон, которая в третий раз завоевала этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Канберра — Буллин — 67-62

Данденонг — Аделаида — 75-70

Предварительный финал

Аделаида — Канберра — 81-83

Большой финал

Составы участников финала

Данденонг — Канберра — 55-68

Примечания

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2005/2006
Финалы ЖНБЛ